Douro (Duero in spagnolo) – fiume della penisola iberica
Douro – subregione del Portogallo